Ниже приведён список интегралов (первообразных функций) от обратных гиперболических функций.